

Aziende 
 Blackstone Group – società finanziaria statunitense

Geografia 
 Canada
 Blackstone – fiume del Canada
 Blackstone – fiume del Canada

 Stati Uniti d'America
 Blackstone – fiume degli Stati Uniti d'America
 Blackstone – comune della contea di Worcester, Massachusetts	
 Blackstone – città della contea di Nottoway, Virginia

Televisione 
 Blackstone – serie televisiva canadese